Gurevič ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti ():

 Aleksander Viktorovič Gurevič (rojen 1930), ruski fizik
 Grigorij Naumovič Gurevič (1907–1993), sovjetski general
 Isaj Izrajilevič Gurevič (1912–1992), ruski fizik
 Lev Emanujilovič Gurevič (1904–1990), ruski fizik
 Mihail Josifovič Gurevič (1893–1976), sovjetski letalski konstruktor
 Mihail Vasiljevič Gurevič (1900–1956), sovjetski general
 Vadim Lvovič Gurevič (rojen 1934), ruski fizik